In Engeland:
 Willington (Bedfordshire)
 Willington (Cheshire)
 Willington (Durham)
 Willington (Derbyshire)
 Willington (Tyne and Wear)
 Willington (Warwickshire)

In de VS
Willington (Connecticut)
Willington (South Carolina)